O nome Ike foi usado para três ciclones tropicais ao redor do mundo, um no oceano Atlântico, e os outros dois no oceano Pacífico noroeste:

No Oceano Atlântico:
 Furacão Ike (2008) - um poderoso furacão de categoria 4 que fez "landfall" nas Bahamas, Cuba e Texas, que causou danos de $28 bilhões de dólares (USD 2008) e mais de 170 mortos.

O nome Ike foi reformado depois da temporada de furacões no Atlântico de 2008 e substituído por Isaias na temporada de 2014.

No Oceano Pacífico noroeste:
Tempestade Tropical Severa Ike (1981) (T8104, 04W, Bining) – Uma tempestade tropical severa que impactou Taiwan como tempestade tropical em junho de 1981
Tufão Ike (1984) (T8411, 13W, Nitang) – Tufão significativo de categoria 4 que afetou as Filipinas e China, causando mais de 1.500 mortos.

O nome Ike foi reformado depois da temporada de tufões no Pacífico de 1984 e substituído por Ian.